Chuej-čou může označovat:

 Chuej-čou () – městskou prefekturu v čínské provincii Kuang-tung;
 Chuej-čou (region) () – historický region (prefekturu) v čínské provincii An-chuej a částečně i Ťiang-si;
 Chuej-čou (městský obvod) () – městský obvod v čínské prefektuře Chuang-šan (v provincii An-chuej).